Руяни — західнослов'янське плем'я, що заселяло з VI століття острів Рюген
 Рани (медицина) — множинні рани на тілі.